Тутка (Тутко) — українське прізвище, утворене від назви тутового шовкопряду, перші носії займалися шовківництвом. Широко поширене в селищі Шишаки (Полтавська область).

Носії
 Тутка Андрій Данилович (нар. 1897, Шишаки) — радянський військовик, підполковник, нагороджений орденом Леніна та орденом Червоного Прапора.
 Тутка Андрій Митрофанович (нар. 1895, Шишаки) — селянин з Шишаків, репресований, у 1937 засуджений до трьох років позбавлення волі, реабілітований у 1994.
 Тутко Борис Дорофійович (нар. 1925, Шишаки) — радянський військовик, капітан медичної служби, нагороджений орденом Червоної Зірки (1944) та орденом Вітчизняної війни II ступеня (1985).
 Тутка Василь Порфирійович (нар. 1912, Шишаки) — нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня (1985).
 Тутко Віталій Андрійович (нар. 1925, Шишаки) — нагороджений орденом Слави III ступеня (1968).
 Тутко Володимир Іванович (нар. 1951, Шишаки) — радянський і згодом російський військовик, полковник, командир ракетного полку.
 Тутка Григорій Порфирійович (нар. 1909, Шишаки) — радянський військовик, старший лейтенант, командир роти, нагороджений медаллю «За бойові заслуги» (1946) та орденом Вітчизняної війни II ступеня (1985).
 Тутко Корчак — прапрадід академіка Павла Тутковського (1858—1930), походив з запорізьких козаків, його сина Луку за польської окупації України записали Тутковським переіначивши прізвище роду на польський манер.
 Тутка Купріян Йосипович (1909—1942) — комісар радянського партизанського загону, що діяв у Шишацькому районі.
 Тутко Іван Антонович (нар. 1924, Шишаки) — нагороджений орденом Червоної Зірки (1945).
 Тутко Іван Арсентійович (1872—1938, нар. у м. Полтава) — робітник малярного цеху паровозовагоноремонтного заводу у м. Конотоп, репресований і страчений у 1938 році, реабілітований у 1956.
 Тутко Іван Платонович (нар. 1882, Шишаки) — кустар-торгівець, репресований у 1930, засуджений до 3 років позбавлення волі, реабілітований у 1990.
 Тутка Леонтій Данилович (1902—1972, Шишаки) — пічник, брат Андрія Тутки, батько Меланії Тутки, двоюрідний брат Купріяна Тутки.
 Тутка Максим — селянин з Шишаків 19 століття, згадується як такий що збільшив свій земельний наділ внаслідок земельної реформи 1861 року.
 Тутка Меланія Леонтіївна (1926—2009, Шишаки) — вчителька, дружина історика Василя Сергійовича Петренка.
 Тутко Микола Миколайович (нар. 1919, Вознесенка, Запорізька область) — радянський військовик, майор, нагороджений чотирма орденами.
 Тутка Олександр Іванович (нар. 1972) — голова Шишацької селищної ради у 2010—2015 роках, голова Шишацької об'єднаної територіальної громади з 2015 року.
 Тутко Павло Ілліч (нар. 1911, Шишаки) — нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня (1985).
 Тутка Павло Олександрович (нар. 1888) — машиніст, репресований у 1921 році за службу у «білих» на катері в Керчі, засуджений до 10 років примусових робіт, реабілітований у 1995.
 Тутка Петро Андрійович (нар. 1918, Шишаки) — нагороджений орденом Слави III ступеня (1965).
 Тутко Петро Ілліч (нар. 1905, Шишаки) — сержант радянської армії, нагороджений орденом Червоної Зірки (1943), зник безвісти у 1943.

Примітки

Див. також 
 Тутковський

Джерела 
 Шишаччина: історико-краєзнавчий, біографічний довідник // гол.ред. Магда В. І. — Шишаки, 1999. — 186 с.
 Магда В. І. Шишаки — перлина на Пслі. Історико-краєзнавчий нарис-путівник — Шишаки, 2006. — 161 с.
 Кулага О. Козацькі хутори й села Шишаччини. — Гадяч: видавництво «Гадяч», 2009. — 372 с.

Українські прізвища
Прізвища на -ко
Прізвища на -ка